De megajoule, 106 (een miljoen) joule, de SI-eenheid van energie
 Manu Juvanta, een studentengezelligheidsvereniging aan de Erasmushogeschool Brussel
 MJ (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 Mary Jane Watson, personage uit de Spiderman-strips
 Midtjyske Jernbaner, een Deense spoorwegmaatschappij
 Michael Jackson, een Amerikaans zanger
 Michael Jordan, een gepensioneerde Amerikaanse basketbalspeler
mJ kan verwijzen naar:
 De millijoule